Тарнавська сільська рада — Тернопільська область, Чортківський район
 Тарнавська сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район